Quetieria pelagica är en ringmaskart som beskrevs av René Viguier 1911. Quetieria pelagica ingår i släktet Quetieria och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pelagica